

Sigle 
 Edge Side Includes – linguaggio di markup
 Edizioni Scientifiche Italiane – casa editrice
 Electrospray Ionization – tecnica di ionizzazione in spettrometria di massa
 Erwin Schrödinger Institute – istituto di ricerca scientifica austriaco
 Earth Similarity Index – indice di somiglianza con la Terra di un esopianeta
 Eritrean Standards Institution

Codici 
 ESI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Espinosa (Brasile)
 esi – codice ISO 639-3 della lingua inupiatun alaskana settentrionale